Laubeck ist der Name folgender Orte:

 Laubeck (Aichstetten), Ortsteil von Aichstetten, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Laubeck (Schonach im Schwarzwald), Ortsteil von Schonach im Schwarzwald, Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg